Curtisville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Curtisville (Indiana)
 Curtisville (Michigan)
 Curtisville (Pennsylvania)
 Curtisville (West Virginia)